Świątniki puede hacer referencia a los siguientes lugares de Polonia:

 Świątniki, condado de Trzebnica en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Świątniki, condado de Wrocław en el voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Świątniki, condado de Radziejów en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Świątniki, condado de Włocławek en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Świątniki, condado de Pabianice en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Świątniki, condado de Piotrków en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Świątniki, condado de Jędrzejów en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Świątniki, condado de Sandomierz en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Świątniki, condado de Konin en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Świątniki, condado de Poznań en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).